Севериан (Severianus; Severian) е име на:

 Северяни (племе) (Severians; Siverians), източнославянско племе
 Северани, славянско племе, населявало Добруджа и Лудогорието през 558 г.
 Севериан, вълци от род Вълк
 Северяни, село в Егейска Македония, Гърция

Хора:

 Публий Ювентий Целс Тит Ауфидий Хений Севериан Младши, юрист, суфектконсул 115 г., консул 129 г.; син на Ювентий Целс
 Секст Кокцей Севериан Хонорин, суфектконсул 147 г.
 Марк Седаций Севериан, суфектконсул 153 г.
 Марк Седаций Марций Север Юлий Регин
 Секст Кокцей Севериан, проконсул и легат на Африка 161-163 г.; съпруг на Цезония
 Секст Кокцей Севериан, син на Секст Кокцей Севериан и Цезония
 Секст Кокцей Вибиан, сенатор 204 г.; тъст на Квинт Аниций Фауст Павлин
 П. Елий Севериан Максим, управител на провинция Arabia Petraea по времето на Септимий Север (193-211)
 Марк Севериан, баща на Марция Отацилия Севера; управител на Македония и двете Мизии (244-249)
 Севериан, управител на Долна Мизия 246-247 г., брат на Марция Отацилия Севера
 Улпия Северина Августа, дъщеря на император Филип I Араб и Марция Отацилия Севера; съпруга на римския император Аврелиан (270-275)
 Севериан, един от 38 равноапостоли от Пловдив, посечени (284-305), където е построена църквата Свети Константин и Елена
 Флавий Севериан († 313), син на император Север II
 Севериан от Габала (* 380; † сл. 408(?), епископ на Габала в Сирия